Magdalena (schip, 1719), een VoC-schip
 Magdalena (voornaam), een meisjesnaam
 Maria Magdalena, een Bijbels figuur uit het Nieuwe Testament
 MV Magdalena, een zendschip van Zeezender Radio Mi Amigo 272 m
 Radio Magdalena, een digitaal radiostation uit Vlaanderen

Geografie:
 Magdalena (gemeente in Bolivia), een gemeente in Bolivia, departement Beni
 Magdalena (Beni), een plaats in het Boliviaanse departement Beni
 Magdalena (departement), een departement van Colombia
 Magdalena (rivier), de Colombiaanse rivier waar dit departement naar vernoemd is
 Magdalena (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Intibucá
 Magdalena (Laguna), een gemeente in de Filipijnse provincie Laguna
 Magdalena (Mexico), een gemeente in Mexico, departement Jalisco
 Magdalena (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
 Magdalena (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
 Magdalena (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
 Magdalena de Kino, een stad in de Mexicaanse staat Sonora
 Magdalena Eilanden, in de monding van de Lawrence rivier in Canada